Моллаев — фамилия.

 Моллаев, Кабе — председатель Ташаузского облисполкома. 
 Моллаев, Супьян Кагирович (1900—?) — председатель Совнаркома Чечено-Ингушской АССР (1938—1944).

 Моллаева, Керимат Магама кызы (1920—?) — табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Моллаева, Майя (1934—2018) — советский и туркменский государственный и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Моллаева, Маня (род. 1998) — азербайджанская футболистка.

См. также 
 Маллаев
 Муллоев